Рубе́н Си́монов:
 Симонов, Рубен Евгеньевич (род. 1953) — советский и российский актёр и режиссёр.
 Симонов, Рубен Николаевич (1899—1968) — советский актёр и режиссёр, педагог, художественный руководитель театра им. Е. Вахтангова.